Le terme espagnol Superclásico () peut désigner :
 le Superclásico, l'opposition entre les clubs de football argentins du CA Boca Juniors et du CA River Plate ;
 le Superclásico, l'opposition entre les clubs de football chiliens de l'Universidad de Chile et de Colo-Colo ;
 le Superclásico, l'opposition entre les clubs de football péruviens de l'Alianza Lima et de l'Universitario de Deportes ;
 le Superclásico, l'opposition entre les clubs de football paraguayen du Club Olimpia et du Cerro Porteño.
 Superclásico (film), un film danois de 2011.

H